Третя сіяна пара Лінкі Бошофф і Ілана Клосс здобула титул, у фіналі перемігши Лору Дюпонт і Венді Тернбулл з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяну пару виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1976